Маразлиевская улица — улица в исторической части Одессы, от переулка Нахимова до пересечения с Базарной улицей.

История 
Появляется на картах города с 1828 года (Новая улица). Значительное место на улице, по левой стороне Базарной от Канатной до будущей улицы Леонтовича, занимали строения канатной фабрики Мешкова. Позднее на улице Новой появляется Архангело-Михайловский девичий училищный монастырь, 27 октября 1864 года улица получает новое название — Михайловская.

В 1895 году Одесская Городская Дума ходатайствует о переименовании улицы Новой в улицу «Маразли» в увековечение памяти и долголетней общественной деятельности бывшего Городского Головы тайного советника Маразли. 23 ноября 1895 года это ходатайство было удовлетворено.

30 апреля 1920 года улицу переименовывают в честь создателя теории «Научный коммунизм», учёного и философа Фридриха Энгельса. В конце 1920 года на улицу переехала одесская ЧК, заняв участок со всеми фасадными и внутридворовыми зданиями, ограниченный Сабанским переулком (домом инженера Моргулиса) и улицами Маразлиевской и Канатной, и оставалась здесь (в виде своих преемников — ГПУ, НКВД) вплоть до оставления Одессы Красной армией в 1941 году. По занятии города румынами здесь расположились румынская военная комендатура и штаб румынской 10-й пехотной дивизии. 22 октября 1941 года, в здании комендатуры произошёл взрыв радиоуправляемой мины, заложенной туда сапёрами Красной армии ещё до сдачи города советскими войсками. В результате мощного взрыва здание частично обрушилось, под обломками погибло 67 человек, в том числе 16 офицеров, среди которых был румынский комендант города генерал Ион Глогожану.

В период румынской оккупации во время Великой Отечественной войны улица называется Маразлиевской.
Это же название закрепляется за улицей окончательно 20 сентября 1991 года.

На улице строили известные архитекторы, в частности, Д. Мазиров, Л. Л. Влодек, Ю. Дмитренко, В. Прохаска.

В марте 2021 года городское руководство приняло решение о начале работ по реставрации трёх домов-памятников по улице Маразлиевской: № 28, 36, 38.

Достопримечательности 
 д.2 — доходный дом М. Луцкого (1902—1903), архитекторы М. И. Линецкий, С. С. Гальперсон.
 д. 3 — Жилой дом братьев Моторновых (1913, Ф. Э. Кюнер)
 д. 4 — доходный дом М. Озмидова (1899, Ю. М. Дмитренко)
 д. 5 — доходный дом Беликовича (1902, Д. Е. Мазиров)
 д. 7 — Всемирный клуб одесситов (доходный дом Гринчака, 1893, А. О. Бернардацци)
 д. 8 — дом Ф. Гижицкого (Д. В. Тележинский)
 д. 12 — доходный дом Петрококино (1896, А. О. Бернардацци)
 д. 14 (1913, Я. С. Гольденберг)
 д. 18 — дом Менделевича (1880)
 д. 20 — стадион «Черноморец»
 д. 22 — Доходный дом Снитковского (ок. 1880, Ф. В. Гонсиоровский)
 д. 34а — Дворец культуры студентов (на верхней фотографии, построен в году как Крестьянский поземельный банк, Ю. М. Дмитренко)
 д. 36 — дом Петровой, (1901, В.М Кабиольский)
 д. 38 — доходный дом Вассаля (1902—1912, Л. Влодек)
 д. 40/42 — Мореходный колледж технического флота
 д. 54 — доходный дом Крыжановского—Аудерского (1900 г., Л. Л. Влодек).

Известные жители 
Панкеев Константин Матвеевич, Панкеев Сергей Константинович (д. 20, собственный дом).

Писатель А. И. Куприн (д. 2, 1910—1911, мемориальная доска)

В литературе 
Улице Маразлиевской посвящена повесть  Рафаэля Гругмана, «ОДЕССА. МАРАЗЛИЕВСКАЯ, 5» в книге «БОРЯ, ВЫЙДИ С МОРЯ». Первое издание – Одесса, 1995, второе издание «БОРЯ, ВЫЙДИ С МОРЯ-2. ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ». – Москва, 2019.

Примечания

Ссылки 
Улицы в истории Одессы. Маразлиевская улица

Маразлиевская улица

Прогулки по Одессе. Маразлиевская — тихая улица с бурным прошлым

Улицы Одессы